Coix és un municipi del País Valencià que es troba a la comarca del Baix Segura.
 Coix (planta) és un gènere de les poàcies